Шеопур:

 Шеопур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Шеопур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.